Mobergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mobergstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mobergstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Mobergstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (3,97 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn